Desa Kalimati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalimati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,41, long 108,32), 
 Desa Kalimati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,22, long 110,73), 
 Desa Kalimati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,71, long 109,85), 
 Desa Kalimati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,91, long 109,06), 
 Desa Kalimati (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,91, long 108,59), 
 Desa Kalimati (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 109,14), 
 Desa Kalimati (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 

Robotskapade Indonesienförgreningar